Out There může být:

 Out There (album, Betty Carter) – album zpěvačky Betty Carter z roku 1958
 Out There (album, Eric Dolphy) – album hudebníka Erica Dolphyho z roku 1960
 Out There (album, Love) – album skupiny Love z roku 1968
 Out There (album, Rick Wakeman) – album hudebníka Ricka Wakemana z roku 2003
 Out There (album, Eleanor McEvoy) – album zpěvačky Eleanor McEvoy z roku 2006
 Out There (album, The Heliocentrics) – album skupiny The Heliocentrics z roku 2007